Příjmení Kolman nosí více významných osobností:

 Arnošt Kolman (1892–1979) – český matematik a marxistický filozof
 František Kolman (* 1921) – český fotbalista, obránce
 Jaroslav Kolman Cassius, vlastním jménem Jaroslav Kolman (1883–1951) – český básník, prozaik a novinář
 Josef Kolman (* 1943) – československý fotbalista, útočník
 Karel Kolman (1892–1962) – český ředitel škol, kronikář, spisovatel, básník a vlastivědný pracovník
 Petr Kolman (* 1937) – slovenský hudební skladatel, pedagog a redaktor
 Vojtěch Kolman (* 1975) – český filosof